Denumirea de Ravna se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ravna, un sat în comuna Ciprovți, regiunea Montana;
 Ravna, un sat în comuna Godeci, regiunea Sofia;
 Ravna, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.